Estádio General Nicolau Fico, também conhecido por Estádio do Fragata, é um estádio de futebol situado na Av. Duque de Caxias, na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Pertence ao clube de futebol profissional Grêmio Atlético Farroupilha e possui capacidade para cinco mil pessoas.

Nicolau Fico
Esporte de Pelotas